Усадьба Александрино:
 Александрино — усадьба в Санкт-Петербурге
 Александрино — усадьба в Смоленской области